Friedrich Lorentz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lorentz (Pädagoge) (1803–1861), deutscher Historiker und Pädagoge
 Friedrich Lorentz (Slawist) (1870–1937), deutscher Privatgelehrter und Slawist
 Friedrich von Lorentz (1902–1968), deutscher Klassischer Archäologe und Kunsthistoriker